Böhlau oder Boehlau ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Böhlau (1856–1940), deutsche Schriftstellerin
 Hermann Böhlau (1826–1900), deutscher Verleger
 Hugo Böhlau (1833–1887), deutscher Jurist
 Johannes Boehlau (1861–1941), deutscher Klassischer Archäologe
 Nino Böhlau (* 1999), deutscher Schauspieler
 Otto von Böhlau (1820–1893), sächsischer Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Volkmar Böhlau (1917–1999), deutscher Mediziner

Sonstiges:
 Böhlau Verlag